Le detentrici del titolo erano le sorelle Serena e Venus Williams, ma entrambe non hanno partecipato a causa di un infortunio, la prima per embolia polmonare, e la seconda per un infortunio al fianco.

Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká hanno sconfitto in finale Sania Mirza e Elena Vesnina per 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (quarti di finale)
  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (semifinale)
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (semifinale)
  Viktoryja Azaranka /  Marija Kirilenko (quarti di finale)
  Bethanie Mattek-Sands /  Meghann Shaughnessy (secondo turno)
  Sania Mirza /  Elena Vesnina (finale)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)

  Nadia Petrova /  Anastasija Rodionova (quarti di finale) 
  Peng Shuai /  Zheng Jie (secondo turno) 
  María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues (ottavi di finale) 
  Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska (primo turno) 
  Chan Yung-jan /  Monica Niculescu (ottavi di finale) 
  Chuang Chia-jung /  Ol'ga Govorcova (primo turno) 
  Sara Errani /  Roberta Vinci (ottavi di finale) 
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (ottavi di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2011